Мировая серия 1990 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1990 года. Победителем стала команда «Цинциннати Редс», обыгравшая «Окленд Атлетикс» со счётом 4-0.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 16 октября 1990 года
 Стадион: Riverfront Stadium

Игра #2 
 Дата: 17 октября 1990 года
 Стадион: Riverfront Stadium

Игра #3 
 Дата: 19 октября 1990 года
 Стадион: Oakland-Alameda County Coliseum

Игра #4 
 Дата: 20 октября 1990 года
 Стадион: Oakland-Alameda County Coliseum

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 1990
 Финальная серия Национальной лиги 1990

Ссылки 
 Мировая серия 1990 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1990 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1990
Октябрь 1990 года
1990 год в Калифорнии
1990 год в Огайо
Спорт в США в 1990 году
Спортивные соревнования в Окленде (Калифорния)
Спортивные соревнования в Цинциннати